Guðjón Baldvinsson – calciatore islandese
 Marel Baldvinsson – ex calciatore islandese
 Rógvi Baldvinsson – calciatore faroese
 Thorsteinn Sindri Baldvinsson Blyden, noto come Stony Blyden o STNY – attore, rapper, batterista e produttore cinematografico islandese